Molekulska formula -{C17H19NO5}- se može odnositi na:

 Piperlongumin
 Ungiminorin

en:C17H19NO5